Peralta kan syfta på:

Peralta (auktor)

Geografi 
Peralta, Dominikanska republiken
Peralta, Spanien